Consumers Energy 400 var ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som kördes över 200 varv (400 miles, 643,737 km) på den 2 mile långa Michigan International Speedway i Brooklyn i Michigan i USA. Loppet har med undantag för 1973 körts årligen i augusti månad åren 1969-2020 och var ett av två Nascar Cup-lopp som årligen som kördes på Michigan International Speedway, det andra är Firekeepers Casino 400.

Tidigare namn 
 Yankee 600 (1969)
 Yankee 400 (1970–1972, 1974)
 Champion Spark Plug 400 (1975–1993)
 GM Goodwrench Dealer 400 (1994–1996)
 DeVilbiss 400 (1997)
 Pepsi 400 Presented by DeVilbiss (1998)
 Pepsi 400 Presented by Meijer (1999–2001)
 Pepsi 400 Presented by Farmer Jack (2002)
 GFS Marketplace 400 (2003–2006)
 3M Performance 400 (2007)
 3M Performance 400 Presented by Bondo (2008)
 Carfax 400 (2009–2010)
 Pure Michigan 400 (2011-2017)

Tidigare vinnare 

  – Loppet framskjutet från söndag till måndag på grund av regn.
  – Loppet framskjutet från söndag till måndag och från måndag till tisdag på grund av regn.
  – Loppet kortat på grund av regn.
  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte kan avgöras bakom säkerhetsbilen.
  – Loppet kördes på grund av corinapandemin samma helg som Firekeepers Casino 400. Av den anledningen kortades loppet till 312 miles.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Återkommande sportevenemang med premiär 1957
Sport i Michigan